Ираклий Дзария (; 1 декабря 1988, Поти, Грузинская ССР, СССР) — грузинский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Грузии.

Биография

Клубная карьера 
Начинал профессиональную карьеру в составе клуба «Колхети-1913», за который в сезоне 2004/05 провёл 8 матчей в чемпионате Грузии. В 2005 году подписал контракт с клубом «Зестафони», однако первое время в новом клубе получал слишком мало игровой практики и сезон 2007/08 провёл в аренде в другом клубе высшей лиги «Спартак-Цхинвали», где сыграл 22 матча и забил 2 гола. После возвращения из аренды, стал одним из основных игроков «Зестафони». В сезоне 2010/11, впервые в истории клуба, выиграл с «Зестафони» чемпионат Грузии. Следующий, также золотой для команды сезон, начал в составе «Зестафони», но по ходу сезона перешёл в тбилисское «Динамо». В сезонах 2012/13 и 2013/14 сделал с командой золотой дубль, выиграв чемпионат и кубок страны. По ходе следующего сезона 2014/15 перешёл из «Динамо» в «Дилу», с которой также стал чемпионом. В 2016 году некоторое время выступал за «Сиони», но позже вернулся в «Дилу».

Зимой 2017 года стал игроком албанского клуба «Кукеси». В Албании провёл 1.5 сезона и оба раза занимал с командой второе место в местном чемпионате, а в сезоне 2018/19 выиграл с «Кукеси» Кубок Албании.

Карьера в сборной 
Дебютировал за сборную Грузии 29 февраля 2012 года в товарищеском матче со сборной Албании, в котором вышел на замену в компенсированное время вместо Джабы Канкавы. Продолжал выступать за сборную до 2014 года и провёл в её составе 10 матчей, в одном из которых отметился забитым голом.

Достижения 
«Зестафони»
 Чемпион Грузии: 2010/2011
«Динамо» Тбилиси
 Чемпион Грузии (2): 2012/2013, 2013/2014
 Обладатель Кубка Грузии (2): 2012/2013, 2013/2014
«Дила»
 Чемпион Грузии: 2014/2015
«Кукеси»
 Обладатель Кубка Албании: 2018/2019

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Колхети-1913»
Игроки ФК «Зестафони»
Игроки ФК «Спартак-Цхинвали»
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Дила»
Игроки ФК «Сиони»
Игроки ФК «Кукеси»